Giovanni Comisso – scrittore italiano
 Piero Comisso – calciatore italiano